Por Bargen pode estar à procura de:
Bargen (Schaffhausen) - uma comuna suíça no cantão de Schaffhausen;
Bargen (Berna) - uma comuna suíça no cantão de Berna.

Desambiguação